Transfix steht für:

 Transfix (Diplomatik), an einer anderen Urkunde befestigte Urkunde
 Transfix (Linguistik), Affix in der Morphologie